Erlabrück ist ein Ortsname:
 Erlabrück (Marktrodach), Ortsteil des Marktes Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Erlabrück (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern